Airy ist ein Einschlagkrater in den südlichen Hochebenen des Erdmondes. Er ist der am weitesten südlich gelegene in einer Kette von Kratern, die von den Kratern Vogel, Argelander und Airy gebildet wird. Etwas weiter südlich liegt der Krater Donati.

Airy besitzt einen abgetragenen, vieleckigen Rand, der auf der Nord- und Südseite aufgebrochen ist. Sein Kraterboden ist unregelmäßig strukturiert und weist eine zentrale Erhebung auf.

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Krater Airy im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"

Einschlagkrater (Mond)
George Biddell Airy als Namensgeber